Коффердам
 Коффердам (в кораблестроении) — узкий непроницаемый отсек, разделяющий соседние помещения на судне.
 Коффердам (в стоматологии) — пластина из латекса, предназначенная для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.
 Коффердам (в строительстве) — конструкция или сооружение, позволяющее осушить участок акватории для производства строительных или ремонтных работ.